Het huis Dukagjini (Albanees: Dukagjinët) was een Albanese vorstelijke familie die van 1400 tot 1444 het noorden van Albanië en grote delen van het huidige Kosovo regeerde. Het was onderdeel van het Albanese vorstendom dat later samengevoegd zou worden met de Liga van Lezhë. De heerschappij van de Dukagjini's heeft nog steeds invloed, zo schreef Prins Lekë de kanun, een wettekst bedoeld voor Gegische Albanezen die nog steeds wordt nageleefd in sommige huishoudens in Noord Albanië en West-Kosovo. 

De wortels van de Dukagjini's liggen in Mirditë, een rooms-katholieke plaats in het noorden van Albanië. Stamvader was Tanush Dukagjini, vorst in Noord-Albanië, later zou zijn nageslacht gebieden van het huidige Kosovo in bezit krijgen. Prins Lekë Dukagjini, geboren in Kosovo, heerste vele succesvolle jaren in het middeleeuwse Kosovo, ook was hij de voornaamste compagnon van Albanese legercommandant Gjergj Kastrioti in de strijd tegen de Ottomanen. Nakomelingen Nikollë Dukagjini en Gjergj Dukagjini werden na zijn dood heersers van Noord-Albanië en de Albanese gebieden in Kosovo.

Geschiedenis van Albanië
Geschiedenis van Kosovo
Albanese adel